Германия принимала участие на «Евровидении 1958», проходившем в Хилверсюме, Нидерланды, 12 марта 1958 года.. На конкурсе её представляла Марго Хильшер с песней «Für zwei Groschen Musik», выступившая восьмой. В этом году страна заняла седьмое место, получив 5 баллов. Комментатором конкурса от Германии в этом году Вольф Миттлер. Глашатаем от страны выступила Клаудия Дорен.

Хильшер выступила в сопровождении оркестра под руководством Дольфа ван дер Линдена.

На момент прохождения конкурса, в Германии лишь около 5% населения имели телевизор.

Национальный отбор 
Финал национального отбора состоялся 20 января 1958 года в Kleine Westfalenhalle, в Дортмунде.Ведущими мероприятия стали Анайд Ипликьиан и Курт А. Юнг. В отборе приняло участие 12 исполнителей. Данные о проведении национального отбора сохранились не полностью.

На отборе один из артистов спел песню «Drei Häuse weiter», но кто именно — неизвестно.

По итогам конкурса победила Марго Хильшер, которая уже представляла страну на «Евровидении-1957».

Страны, отдавшие баллы Германии 
Жюри каждой страны из десяти человек распределяло 10 баллов между понравившимися песнями

Страны, получившие баллы от Германии

Примечания 

Страны на «Евровидении-1958»